Соревнования по сноуборду в рамках зимней Универсиады 2017 года прошли с 30 января по 7 февраля в казахстанском городе Алма-Ата. Было разыгрыно 10 комплектов наград. Место проведения: горнолыжный курорт «Шымбулак» и спортивно-развлекательный комплекс «Табаган».

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт в сноуборде

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2017
 Расписание Универсиады 2017

Зимняя Универсиада 2017